Новокаменский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Ельцовском районе Алтайского края России. Административный центр — село Новокаменка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 425 человек, в том числе 199 мужчин и 226 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 394 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Новокаменка.
 упразднённые населённые пункты
Бедреп — упразднен в 2009 году (Закон Алтайского края от 24.12.2009 N 106-ЗС «Об упразднении поселка Садовск Верх-Ненинского сельсовета и села Бедреп Новокаменского сельсовета Ельцовского района Алтайского края и внесении изменений в отдельные законы Алтайского края»).

Примечания 

Сельские поселения Алтайского края
Муниципальные образования Ельцовского района